Burkina Faso, een land in Afrika, met ISO-landcode BF
 .bf, het internetlandcode topleveldomein van Burkina Faso
Bluebird Cargo, een luchtvrachtmaatschappij met IATA-code BF
Battlefield (computerspelserie) 
Belgische frank, een munteenheid